ASAT son unas siglas que pueden designar:
 al Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada, por sus siglas en inglés;
 a la Asociación española para Pacientes con Tics y Síndrome de Tourette.